

Localidades
Saint Georges (Delaware)
Saint Georges (Montserrat), paróquia de Montserrate
Saint-Georges de Roye
Saint-Georges (Quebec), cidade na província do Quebeque, Canadá

Saint-Georges (Cantal), comuna francesa na região administrativa de Auvérnia
Saint-Georges (Charente), comuna francesa na região administrativa de Poitou-Charentes, no departamento de Carântono
Saint-Georges (Gers), comuna francesa na região administrativa do Sul-Pireneus
Saint-Georges (Lot-et-Garonne), comuna francesa na região administrativa da Aquitânia
Saint-Georges (Mosela), comuna francesa na região administrativa de Lorena
Saint-Georges (Pas-de-Calais), comuna francesa na região administrativa de Norte-Passo-de-Calais
Saint-Georges (Tarn-et-Garonne), comuna francesa na região administrativa de Sul-Pireneus

Desambiguações de topônimos

ja:セントジョージズ (曖昧さ回避)